Bosisio oder Bosísio ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriele Bosisio (* 1980), italienischer Radrennfahrer
 Liù Bosisio (* 1936), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Lorenzo Bosisio (* 1944), italienischer Radrennfahrer
 Paulo Bosísio (1900–1985), brasilianischer Marineoffizier

Bosisio ist der Name folgender Ortschaften:
 Bosisio Parini, Provinz Lecco, Lombardei, Italien